Armando Barrientos – schermidore cubano
 Claudio Barrientos – pugile cileno
 Fernando Barrientos – calciatore argentino
 Gerardo Navarrete Barrientos – calciatore cileno
 Hamlet Barrientos – ex calciatore boliviano
 Jean Barrientos – calciatore uruguaiano
 Jennifer Barrientos – modella filippina
 Manuel Espino Barrientos – politico messicano
 Maria Barrientos – cantante spagnola
 Nicolás Barrientos – tennista colombiano
 Pablo Barrientos – calciatore argentino
 René Barrientos Ortuño – generale, politico e dittatore boliviano
 Rodrigo Andrés Viligrón Barrientos – ex calciatore cileno
 Sergio Barrientos – ex giocatore di calcio a 5 costaricano